Ballas steht für:

 Ballas, Ort im südlichen Ägypten

Ballas ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Ballas (* 1993), deutscher Fußballspieler
 George Ballas (1925–2011), US-amerikanischer Erfinder
 Gustavo Ballas (* 1958), argentinischer Boxer
 Panagiotis Ballas (* 1993), griechischer Fußballspieler
 Walter Ballas (1887–1969), deutscher Industriejurist

Siehe auch:
 Bullas (Begriffsklärung)